Hrvatska beschreibt:

das Land Kroatien in der kroatischen Landessprache, siehe Hrvatska
die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft Kroatiens mit Hauptsitz in Zagreb, siehe Hrvatska radiotelevizija
eine 1989 gegründete und 1990 registrierte und zugelassene politische Partei in Kroatien, siehe Hrvatska demokratska zajednica
eine als national-konservativ, rechtsextrem, faschistisch bzw. neofaschistisch oder extrem nationalistisch eingestufte Partei in Kroatien, siehe Hrvatska stranka prava
eine linksliberale Partei in Kroatien, siehe Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati
eine vier Mal im Jahr erscheinende kroatischsprachige Literaturzeitschrift, siehe Hrvatska revija
den kroatischen Stromversorger, siehe Hrvatska elektroprivreda
die Kleinstadt in Mittelkroatien, siehe Hrvatska Kostajnica
die Gemeinde in der Gespanschaft Sisak-Moslavina in Kroatien, siehe Hrvatska Dubica